Rudarska hiša je lahko:
 Rudarska hiša (Mestni muzej Idrija, Idrija)
 Rudarska hiša (Zasavski muzej, Trbovlje)